Суборовка — населённый пункт.
В Калужской области:
Суборовка — деревня в Спас-Деменском районе.
В Смоленской области:
Суборовка — деревня в Глинковском районе.
Суборовка — деревня в Рославльском районе.
Суборовка — деревня в Хиславичском районе.